Joakim Olsson född 24 april 1988 i Uppsala,  är en svensk innebandyspelare, forward med tröjnummer 18, och spelar för närvarande i Storvreta IBK dit han värvades 2009 från Hagunda IF. Han gjorde sin debut i Storvreta den 2 februari 2009

Han börja sin karriär i Årsta IBK när han fyllde 6, och spelade där fram till 2007/2008 och spelade med Hagunda IF i 17 matcher och gjorde hela 60 poäng innan han blev värvad av Storvreta IBK.

Statistik

Referenser

män
Födda 1988
Levande personer
Svenska innebandyspelare
Idrottare från Uppsala